Ва́щенко-Заха́рченко — подвійне українське прізвище.

Відомі носії 
Ващенко-Захарченко Михайло Єгорович - український математик.

Ващенко-Захарченко Віра Миколаївна - українська педагогиня. Засновниця приватної гімназії в Києві.
 Ващенко-Захарченко Віра Миколаївна (1840—1895) — український педагог, засновниця приватної гімназії в Києві, дружина математика Михайла Ващенка-Захарченка.
 Ващенко-Захарченко Михайло Єгорович (1825, Маліївка — 1912, Київ) — український математик, професор Київського університету (від 1867).
 Ващенко-Захарченко Олександр Петрович (1891—†після 1937) — підполковник Армії УНР.

Прізвища на -енко